Un americano tranquillo (The Quiet American) – romanzo di Graham Greene del 1955
 Un americano tranquillo (The Quiet American) – film del 1958 diretto da Joseph Mankiewicz